Пирятинский городской совет () — входит в состав
Лубенского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Пирятин.

История 
 В 2016 году три населённых пункта Александровского сельского совета были присоединены к Пирятинскому городскому совету .

Населённые пункты совета 
 
 г. Пирятин 
 с. Верхояровка 
 с. Голобородько 
 с. Замостище 
 с. Заречье 
 с. Ивженки 
 с. Калинов Мост 
 с. Александровка 
 с. Могилевщина 
 с. Ровное

Примечания 

Городские советы Полтавской области